Chalons eller Châlons kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Chalon-sur-Saône, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Châlons-en-Champagne – stad och kommun i departementet Marne
 Châlons – fram till 2012 stavnigen för en kommun i departementet Isère, se Chalon, Isère